Busholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Busholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Busholmen (vid Våtskär, Lovisa), Nyland, 
 Busholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Buskholmen